Танкуилин има више значења:

 Танкуилин (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танкуилин, Манантијалес (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику